Lekgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lekgrund, Vörå, Österbotten, 
 Lekgrund, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Lergrund

Robotskapade Finlandförgreningar